Piskobu kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Episkopí (ort i Cypern, Eparchía Páfou, lat 34,80, long 32,53), 
 Episkopí (ort i Cypern, Eparchía Lemesoú, lat 34,67, long 32,90), 

Robotskapade Cypernförgreningar